Жан-Мари́ Пельт (; 24 октября 1933, Родемак, департамент Мозель, Франция — 23 декабря 2015, Мец, департамент Мозель, Франция — французский фармаколог, ботаник, эколог, популяризатор науки.

Биография 
Родился в небольшом местечке Родмак в Лотарингии в семье скромного достатка — отец Жана-Мари был электриком, а дед — садовником в замке семьи богатых лотарингских промышленников . По позднейшим воспоминаниям самого Пельта, этот сад, где было много цветов, фруктовых деревьев, а также пасека, казался ему райским садом. Когда началась Вторая мировая война, Жану-Мари было только шесть лет. Его семья бежала от военных действий и последующей немецкой оккупации вглубь Франции — на ферму недалеко от городка Марсийя-ан-Комбрай в департаменте Алье. Ферма была очень простая и бедная, в ней не было никаких достижений современной цивилизации — ни электричества, ни телефона, ни автомобиля.

По окончании войны семья возвращается на родину. Окончил коллеж в Тьонвиле, после чего поступает на отделение фармакологии Университета Нанси. В 1956 успешно оканчивает университет и получает диплом фармацевта, а в октябре 1959 года с отличием защищает диссертацию на тему этноботаники — взаимодействия растения и человека.

Параллельно в 1955—1959 годах оканчивает несколько дополнительных курсов и получает сертификаты в области общей химии, ботаники и биохимии и диплом по управлению предприятием. В 1962—1972 годах преподаёт в Университете Нанси I (с 1965 — профессор, с 1968 — вице-президент университета). В 1972—1993 преподаёт в Университете Меца (с 1994 — почётный профессор). В 1973—1992 — преподаватель Европейского колледжа в Брюгге, Бельгия.

В 1960-х годах предпринимает несколько научных экспедиций на Ближний и Средний Восток: в Афганистан, Ирак, Йемен, Сирию и в Африку: в Того и Марокко. Во время этих поездок Пельт собирает и изучает народные медицинские рецепты (в дальнейшем эффективность 75 % из них получила научное подтверждение). По результатам поездок публикует многочисленные научные книги и статьи.

В 1973 году создаёт Европейский экологический институт в Меце. Почётный президент Французского этнофармакологического общества.

Общественная деятельность 
Между 1971 и 1983 годами является заместителем мэра Меца от списка «Разные правые» Жана-Мари Роша. За время своей работы на этой должности Пельт воплощает в жизнь свой план городской экологии: многие улицы центра города превращаются в пешеходные, исторические памятники проходят реконструкцию, благоустраиваются берега водоёмов. Через 20 лет после ухода Жана-Мари Пельта со своего поста, в 2002 году в городе открывается парк, разбитый на берегах реки Сей в соответствии с экологическими принципами, предложенными в своё время Пельтом: повторное использование уже имевшихся на месте строительных материалов, меры по сокращению энергопотребления и контролем за разливом реки. В январе 2016 года, учитывая большие заслуги перед городом, совет Меца, не дожидаясь необходимого 2-летнего периода с момента смерти персоны, присвоил парку имя Жана-Мари Пельта.

В 1990-х годах Пельт становится одним из первых критиков генетически модифицированных растений и выступает за экологичность сельского хозяйства. Он также выступает за экономию энергии и за борьбу с глобальным потеплением. Помимо этого, он участвует в популяризации науки (и в частности — экологии), публикуя многочисленные научно-популярные статьи и книги, участвуя в различных теле- и радиопрограммах. Жан-Мари Пельт считал себя верующим христианином и утверждал, что дарвинизм вовсе не обязан сочетаться с атеизмом.

Награды и премии

Награды 
 Кавалер и офицер ордена Академических пальм.
 Кавалер и офицер ордена «За заслуги»
 Кавалер ордена Почётного легиона (апрель 1995)
 Офицер ордена Почётного легиона (октябрь 1995)

Наиболее значимые премии 
 1982 — премия имени Николя Массареля Французской академии за книгу «Медицина растений» ()
 1984 — премия имени Антуана Жирара Французской академии за книгу «Лекарства и волшебные растения» ()
 1986 — премия имени Жана Перена Французского физического общества за популяризацию науки
 1987 — премия «7 d'or» за лучший документальный фильм «Приключения растений» ()
 1989 — премия «Vida sana» (Барселона)
 1991 — премия имени Пьера Дельба Сената Франции за книгу «Кругосветное путешествие экологиста» ()
 1992 — премия Научного и культурного сообщества (CIRCES)
 2006 — премия имени Эдуара Боннфу Академии нравственности и политики
 2014 — премия Книг и прав человека города Нанси за книгу «Имеет ли смысл наш мир?» ()

Публикации

Научно-популярные 

 les Médicaments, Collections Microcosme "le Rayon de la science", numéro 29, Le Seuil, Paris, 1969
 Évolution et sexualité des plantes éd. Horizons de France, 1970
 L’Homme re-naturé, éd. Le Seuil 1977, prix européen d'Écologie
 Les Plantes : amours et civilisations végétales, éd. Fayard, 1980
 La Médecine par les plantes, éd. Fayard 1981, 1986
 La Prodigieuse Aventures des plantes, éd. Fayard, 1981
 Drogues et plantes magiques (Les Drogues, leur histoire, leurs effets -  1971, revu en  1980 puis renommé), éd. Fayard 1983
 La Vie sociale des plantes, éd. Fayard, 1984
 Mes plus belles histoires de plantes, éd. Le Seuil, 1986
 Fleurs, fêtes et saisons, éd. Fayard, 1986
 Le Piéton de Metz (avec Christian Legay), éd. Serpenoise, 1988
 Le Tour du monde d’un écologiste, éd. Fayard, 1990
 Au fond de mon jardin, éd. Fayard, 1992
 L'Enfant du possible, Albin Michel, 1992
 Des légumes, éd. Fayard, 1993
 Le Monde des plantes, collection Petit Point, éd. Seuil, 1993
 Une leçon de nature, éd. l'Esprit du temps, diffusion PUF, 1993
 Des fruits, éd. Fayard, 1994
 Dieu de l’univers, science et foi, éd. Fayard, 1995
 Paroles de nature, Albin Michel 1995
 Les Langages secrets de la nature, éd. Fayard, 1996
 De l’univers à l’être, éd. Fayard, 1996
 Les Plantes en péril, éd. Fayard, 1997
 Le Jardin de l’âme, éd. Fayard, 1998
 Plantes et aliments transgéniques, éd. Fayard, 1998 
 La Plus belle histoire des plantes (avec M. Mazoyer, Théodore Monod et J. Giradon, éd. Le Seuil, 1999
 La Cannelle et le panda : les grands naturalistes explorateurs autour du Monde, éd. Fayard, 1999 
 La Terre en héritage, éd. Fayard 2000
 Variations sur les fêtes et les saisons, éd. Le Pommier, 2000
 À l’écoute des arbres, éd. Albin Michel, 2000
 La Vie est mon jardin, éd. Alice, Belgique, 2000
 Les Nouveaux Remèdes naturels, éd. Fayard, 2001
 Les Épices, éd. Fayard, 2002
 L’Avenir droit dans les yeux, éd. Fayard, 2002
 La Loi de la jungle, éd. Fayard, 2003, en collaboration avec Franck Steffan 
 La Solidarité chez les plantes, les animaux, les humains, éd. Fayard, 2004, 
 Les vertus des plantes, photographies de Peter Lippmann, éd. Chêne, 2004
 Le Nouveau tour du monde d'un écologiste, éd. Fayard, 2005
 Ces plantes que l'on mange, éd. Chêne, 2006
 Après nous le déluge ? coécrit avec Gilles-Éric Séralini, éd. Flammarion / Fayard, 2006
 Écologie et spiritualité, collectif, Albin Michel, 2006
 C'est vert et ça marche, avec la collaboration de Franck Steffan, éd. Fayard, 2007
 La Beauté des fleurs et des plantes décoratives, éd. Chêne, 2007
 Nature et Spiritualité, éd. Fayard, 2008 
 Le monde s'est-il créé tout seul ? éd. Albin Michel, 2008 (avec Albert Jacquard, Trinh Xuan Thuan, Ilya Prigogine et Joël De Rosnay)
 Herbier de fleurs sauvages, éd. Le Chêne, 2009
 La raison du plus faible, avec la collaboration de Franck Steffan, éd. Fayard, 2009 
 Petite histoire des plantes : Carnet de bord d'un botaniste engagé, 1 livre - 6 CD, éd. Carnets Nord, 2009
 Les Dons précieux de la nature, éd. Fayard, 2010 
 Les Voies du bonheur, éd. de la Martinière, 2010 
 L'Evolution vue par un Botaniste, éd. Fayard, 2011 
 Un nouveau monde en marche, éd. Yves Michel, 2012, de Laurent Muratet et Étienne Godinot. Collectif avec entre autres Akhenaton, Christophe André, Stéphane Hessel (préface), Pierre Rabhi, Matthieu Ricard, Jean Ziegler
 Heureux les simples, éd. Flammarion, 2011 
 Cessons de tuer la terre pour nourrir l'homme ! : Pour en finir avec les pesticides, avec la collaboration de Franck Steffan, éd. Fayard, 2012 
 Héros d'humanité, éd. Flammarion, 2013 
 Carnets de voyage d'un botaniste, avec la collaboration de Franck Steffan, éd. Fayard, 2013 
 Le monde a-t-il un sens ? avec Pierre Rabhi, éd. Flammarion, 2014 
 Légumes d'ailleurs et d'autrefois, avec la collaboration de Franck Steffan, éd. Fayard, 2015 
 Les voies du bonheur, éd. Fayard, 2015 

 Научные 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Телепередачи 
 L’Aventure des plantes 1, TF1, 1982
 L’Aventure des plantes 2, TF1, 1987, 7 d’or du meilleur documentaire
 Apostrophes de Bernard Pivot, A2, 1990
 Des plantes et des hommes, Arte, 1993, 1994
 La Preuve par cinq, La 5, CNDP, novembre 1995
 Noms de dieux, RTBF, 1999
 Passion terre, France 3 Lorraine, 2002
 Traversée des jardins, France 3 Nord-Pas-de-Calais-Picardie 1995, Planète 1996
 Le Goût du bonheur. Fruits et légumes, France 5, 2001
 Trois Minutes pour changer le Monde, TerreTV 1995 
 La Planète végétale racontée aux enfants, TerreTV, 2005 
 Jean-Marie Pelt, l'homme-fleur, TerreTV 1996 

 Радиопередачи 
 Les Plantes médicinales (France Inter, 1981)
 Histoires de plantes (France Inter, 1985-1987)
 Chroniques écologiques (RTL, 1990-1992)
 Nous n’avons qu’une terre (Radio France internationale, 1995-1996)
 Hexagonale Poursuite - chronique (France Inter, 1996-2000)
 Chassé croisé - chronique (France Inter, à partir de septembre 2000)
 CO2 mon amour'' - chronique (France Inter, depuis septembre 2002)

Примечания 

Ботаники Франции
Фармакологи Франции
Популяризаторы науки